Николаево () — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Сливен. Население составляет 392 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Николаево, в состав которого входит Николаево, должность кмета (старосты) исполняет Данка Георгиева Кънева (Болгарская социалистическая партия).

Кмет (мэр) общины Сливен — Стефан Николов Радев (ГЕРБ).

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Сливенской области